

Geografia 
 Chaco Wash – piccolo fiume nella parte nord-occidentale del Nuovo Messico

Persone 
 Martha Wash – cantautrice, attrice e produttrice discografica statunitense

Altro 
 Wash My World – album in studio di Laurent Wolf, pubblicato il 7 ottobre 2008
 Wash Tubbs – serie a fumetti di Roy Crane e pubblicata dal 1924 al 1949
 Wash/Slog – EP di Foetus pubblicato nel 1985

Pagine correlate 
 Car Wash
 The Wash
 Wash Day in Camp